Премьер-лига сезона 2011/12 — двадцатый сезон Премьер-лиги, высшего дивизиона английского чемпионата с 1992 года.

В турнире приняли участие 20 команд. Чемпионский титул защищал «Манчестер Юнайтед». Новыми участниками Премьер-лиги стали клубы «Куинз Парк Рейнджерс», «Норвич Сити», а также «Суонси Сити», ставший первым валлийским клубом, вышедшим в Премьер-лигу с момента её основания.

Чемпионский титул завоевал «Манчестер Сити», для которого это был первый титул чемпиона Премьер-лиги и третий чемпионский титул в истории. «Сити» в драматичном матче последнего тура победил «Куинз Парк Рейнджерс» со счётом 3:2 и опередил «Манчестер Юнайтед» только за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. По итогам сезона Премьер-лигу покинули «Болтон Уондерерс», «Блэкберн Роверс» и «Вулверхэмптон Уондерерс».

Жеребьёвка календаря турнира прошла 17 июня 2011 года в 9:00 по британскому времени.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Клубы-участники

География соревнований 

В Премьер-лиге сезона 2011/2012 выступали клубы из пяти регионов Англии, а также из Уэльса:

Лондон
 Арсенал
 Куинз Парк Рейнджерс
 Тоттенхэм Хотспур
 Фулхэм
 Челси
Северо-Восточная Англия
 Ньюкасл Юнайтед
 Сандерленд
Северо-Западная Англия
 Блэкберн Роверс
 Болтон Уондерерс
 Ливерпуль
 Манчестер Сити
 Манчестер Юнайтед
 Уиган Атлетик
 Эвертон
Западный Мидленд
 Астон Вилла
 Вест Бромвич Альбион
 Вулверхэмптон Уондерерс
 Сток Сити
Восточная Англия
 Норвич Сити
Уэльс
 Суонси Сити

В Премьер-лиге сезона 2011/12 не были представлены клубы из регионов Йоркшир и Хамбер, Восточный Мидленд, Юго-Восточная Англия и Юго-Западная Англия.

Стадионы

Тренеры, капитаны, поставщики формы и спонсоры 

Компания Nike разработала новый дизайн мяча для сезона 2011/12 в Премьер-лиге, который называется Nike T90 Seitiro.

Тренерские изменения

Турнирная таблица

Лидеры чемпионата

Результаты матчей

Статистика сезона

Бомбардиры

Голевые передачи

Хет-трики

Голы 
 Самая крупная победа хозяев: +6
 «Манчестер Юнайтед» 8:2 «Арсенал» (28 августа 2011)
 «Фулхэм» 6:0 «Куинз Парк Рейнджерс» (2 октября 2011)
 «Арсенал» 7:1 «Блэкберн Роверс» (4 февраля 2012)

 Самая крупная победа гостей: +5
 «Болтон Уондерерс» 0:5 «Манчестер Юнайтед» (10 сентября 2011)
 «Манчестер Юнайтед» 1:6 «Манчестер Сити» (23 октября 2011)
 «Фулхэм» 0:5 «Манчестер Юнайтед» (21 декабря 2011)
 «Вулверхэмптон Уондерерс» 0:5 «Манчестер Юнайтед» (18 марта 2012)
 «Норвич Сити» 1:6 «Манчестер Сити» (14 апреля 2012)

 Наибольшее количество голов в одном матче, забитых одной командой: 8
 «Манчестер Юнайтед» 8:2 «Арсенал» (28 августа 2011)

 Наибольшее количество голов в одном матче: 10
 «Манчестер Юнайтед» 8:2 «Арсенал» (28 августа 2011)

 Наибольшее количество голов в одном матче, забитых проигравшей командой: 3
 «Блэкберн Роверс» 4:3 «Арсенал» (17 сентября 2011)
 «Челси» 3:5 «Арсенал» (29 октября 2011)

Посещаемость 
 
 Наименьшее количество зрителей: 15 195 — «Куинз Парк Рейнджерс» против «Болтона» (13 августа 2011)
 Общая посещаемость: 11 946 915 зрителей
 Средняя посещаемость: 34 628 зрителей

«Сухие» матчи 
 Наибольшее количество : 20 — «Манчестер Юнайтед»
 Наименьшее количество «сухих» матчей: 2 — «Норвич Сити»

Серии 
 Наибольшее количество побед подряд: 8 — «Манчестер Юнайтед» (с 11 февраля по 8 апреля 2012)
 Наибольшее количество матчей без поражений: 14 — «Манчестер Сити» (с 15 августа по 3 декабря 2011)
 Наибольшее количество матчей без побед: 11 — «Вулверхэмптон» (с 12 февраля по н.в.)
 Наибольшее количество поражений подряд: 8 — «Уиган Атлетик» (с 10 сентября по 6 ноября 2011)

20-тысячный гол 
Полузащитник «Астон Виллы» Марк Олбрайтон забил 20 000-й гол в истории Премьер-лиги. Это произошло 21 декабря 2011 года в матче 17-го тура против «Арсенала» на «Вилла Парк».

Награды

Ежемесячные награды

Ежегодные награды

Игрок сезона английской Премьер-лиги 
Награду лучшему игроку сезона английской Премьер-лиги получил защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Статистика на сайте Soccernet.espn.go.com

Англия
2011
Премьер-лига